Üçayak bezeichnet mehrere Ruinenstätten in der Türkei:

 Üçayak Kilisesi, eine Kirche bei Kırşehir
 Üçayaklı, ein römischer Gutshof bei Erdemli, Provinz Mersin